Kubutambahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kubutambahan, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Kubutambahan, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar